De Ironman Los Cabos 2016 was een triatlon die op zondag 30 oktober 2016 werd gehouden in Los Cabos, Mexico. Bij de mannen won de Mexicaan Luis Fernando Pelcastre Rabanal, bij de vrouwen de Amerikaanse Samantha Mazer.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

2016
Triatlon in 2016